

Aeronautica 
 McDonnell Douglas X-36 – aereo sperimentale statunitense

Altro 
 X36 – sigla della Panhard & Levassor 16CV lanciata nel 1914